16.Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2010 odbyły się po raz czwarty w Japonii. Tytułu broniła reprezentacja Rosji, która w poprzednich mistrzostwach pokonała w finale reprezentację Brazylii 3:2. Obie reprezentacje ponownie spotkały się w finale i w tym samym stosunku wygrała Rosja. Brązowy medal wywalczyła reprezentacja gospodyń Japonia pokonując reprezentację USA również 3:2.

Kwalifikacje 
Kwalifikacje podzielone były na trzy rundy oraz na strefy (CAVB – Afryka, AVC – Azja i Oceania, NORCECA – Ameryka Północna, CSV – Ameryka Południowa oraz CEV – Europa). Do turnieju finałowego awansowały 24 reprezentacje narodowe. Zapewniony udział w turnieju finałowym mają: Japonia (jako gospodarz) oraz Rosja (mistrz świata 2006).Reprezentacja Polski rozpoczęła kwalifikacje od 3 rundy w strefie CEV. Kwalifikacje te odbyły się w Rzeszowie. Polska o awans do finałów mistrzostw świata walczyła z reprezentacjami: Turcji, Francji oraz Belgii. W turnieju w Rzeszowie awans do mistrzostw uzyskały reprezentacje Polski oraz Turcji.

Obiekty sportowe

Składy finalistów

Pierwsza faza grupowa

Grupa A 
Mecze rozgrywane w Tokio

Wyniki

Tabela

Grupa B 
Mecze rozgrywane w miejscowości Hamamatsu.

Wyniki

Tabela

Grupa C 
Mecze rozgrywane w miejscowości Matsumoto.

Wyniki

Tabela

Grupa D 
Mecze rozgrywane w Osace.

Wyniki

Tabela

Druga faza grupowa 
Uczestniczy w niej 16 drużyn podzielonych na dwie grupy. Grupę E utworzyło 8 drużyn, które zajęły cztery pierwsze miejsca w grupach A i D. Podobnie grupę F utworzyły zespoły z grup B i C. Każdej z drużyn zostały zaliczone wyniki z pierwszej fazy grupowej osiągnięte w spotkaniach z rywalami, którzy również awansowali do drugiej fazy grupowej.

Do półfinałów awansują zespoły, które zajmą w grupach miejsca pierwsze i drugie. Reprezentacje w grupach E i F plasujące się na miejscach 3. i 4., zmierzą się w walce o miejsca 5.-8., zaś zespoły z pozycji 5. i 6. zagrają o miejsca 9.-12.

Grupa E 

Wyniki

Tabela

Grupa F 

Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9-12

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2010
Zawody sportowe w Hamamatsu
Zawody sportowe w Osace
Zawody sportowe w Matsumoto
Zawody sportowe w Nagoi
Zawody sportowe w Tokio